AA Тельца́ () − переменная звезда в созвездии Тельца, находящаяся в 450 световых лет от нас. Это красный карлик класса М главной последовательности типа T Тельца. Возраст звезды составляет менее 1 миллиона лет.

Протопланетный диск 

AA Тельца имеет протопланетный диск, в котором орбитальный инфракрасный телескоп Спитцер обнаружил органические молекулы, такие как цианид водорода, ацетилен и углекислый газ, а также пары воды.

Примечания

См. также
 Протопланетный диск
 Планетная система
 HD 98800

Ссылки
 Новости химии 
 AA Тельца на сайте космического телескопа Спитцер

Красные карлики
Звёзды типа T Тельца
Протопланетные диски